Iris (anatomie), een deel van het oog
 Iemands meest geliefde zoon, dochter of leerling
 Oogappels, een Nederlandse televisieserie